Mask of Sanity () — четырнадцатый студийный альбом немецкой хэви-метал группы Sinner.

Об альбоме 
Mask of Sanity стал очередным альбомом сольного проекта вокалиста немецкой группы Primal Fear Мэта Синнера. Синнер также стал продюсером записи.

В состав пластинки вошло 11 песен, выдержанных в стиле хеви-метала 1980-х годов. Помимо оригинальных композиций, бонус-треком стала кавер-версия песни Thin Lizzy «Baby Please Don’t Go»

Реакция критиков 
В номере 237 журнала Rock Hard за февраль 2007 года альбом удостоился оценки «7.0». Франк Альбрехт сравнил его с тремя предыдущими — The Nature of Evil (1998), The End of Sanctuary (2000), There Will Be Execution (2003) — и отметил, что группа продолжает играть хеви-метал, избегая экспериментов со звучанием. По мнению Альбрехта, Mask of Sanity выделяется профессиональной записью гитар и ударных, в то время как песни ему лично показались более слабыми, чем предыдущее творчество Мэта Синнера. В заключение обозреватель порекомендовал альбом любителям Thin Lizzy.

На сайте metal.de альбом также оценили на 7 баллов из 10. Маттиас Вайнер посчитал пластинку более интересной, чем последние альбомы Primal Fear, а также обратил внимание на влияние Thin Lizzy. Вайнер назвал оригинальные песни Синнера более интересными, чем кавер-версия «Baby Please Don’t Go», но посетовал на слишком прямолинейное продюсирование, из-за которого все последние альбомы Sinner и Primal Fear звучали похоже.

Список композиций

Участники записи 

 Мэт Синнер — вокал, бас-гитара, бэк-вокал;
 Кристофер Лайм — гитара;
 Том Науманн — гитара;
 Клаус Сперлинг — ударные;
 Фрэнк Рёсслер — клавишные.

Примечания 

Альбомы Sinner
Альбомы MTM Music
Альбомы на английском языке